«Маппет-шоу из космоса» () — художественный фильм, где основными действующими лицами являются персонажи Маппет-шоу.

Сюжет 

Пытаясь найти свою семью, Гонзо и его приятель Риццо обнаруживают, что его потерянные родители — это инопланетяне с далёкой планеты. Решив поведать миру в телешоу мисс Пигги о том, что «мы не одиноки во Вселенной», Гонзо становится мишенью для агента-параноика.

В ролях 
 Дэйв Гоэлз
 Стив Уитмайр
 Роб Шнайдер
 Билл Барретта
 Джерри Нельсон — Робин / Стэтлер / Убергонзо
 Брайан Хенсон
 Кевин Клэш — Клиффорд
 Фрэнк Оз
 Джеффри Тэмбор — ''Эдгар Сингер
 Ф. Мюррей Абрахам
 Дэвид Аркетт
 Кэти Холмс

Съёмочная группа 
 Режиссёр — Тим Хилл
 Сценарий — Джерри Джул, Джои Маззарино, Кен Кауфман
 Продюсеры — Брайан Хенсон, Алекс Роквэлл, Стефани Эллейн
 Оператор — Алан Казо
 Композиторы — Руперт Грегсон-Уильямс, Лайонел Ричи

Факты 
 Кассовые сборы фильма в США — 16 625 807 долларов.
 «Маппет-шоу из космоса» — шестой фильм из серии «Маппеты».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт фильма
 Muppet Wiki: Muppets from Space

Фильмы США 1999 года
Кинокомедии 1999 года
Семейные фильмы США
Фантастические комедии США
Фильмы Тима Хилла
Фильмы Columbia Pictures
Фильмы на английском языке
Фильмы о маппетах